Василий Зубарев:

 Зубарев, Василий (1911 — ?) — советский футболист.
 Зубарев, Василий Денисович (1921—1945) — Герой Советского Союза.